Джука́ев — фамилия; имеет женскую форму Джукаева. Известные носители:
 Джукаев, Евгений Семёнович (1867—после 1933) — русский кадровый офицер-артиллерист, полковник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.
 Джукаев, Магомед Абдулович — чеченский борец вольного стиля, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России;
 Джукаев, Няямн (1921—1971) — калмыцкий рапсод, сказитель калмыцкого эпоса «Джангар», джангарчи, заслуженный деятель культуры Калмыцкой АССР.
 Джукаев, Расул Магомедович (род. 1984) — российский борец вольного стиля.
 Джукаев, Семён Григорьевич (1838—пос. 1897) — русский кадровый офицер-артиллерист, генерал-майор.
 Джукаев, Турпал (2001) — финский дзюдоист чеченского происхождения.